Josep Guinovart i Bertran (Barcelona 1927 - 12 de desembre de 2007), pintor, dibuixant i gravador.
 Carles Guinovart i Rubiella (Barcelona, 1941), compositor
 Albert Guinovart i Mingacho (Barcelona, 1962), un pianista i compositor